Peterson steht für:

 Peterson, einen Familiennamen

Peterson ist Namensbestandteil von:

 Orten und Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten:
 Peterson (Alabama), im Tuscaloosa County
 Peterson (Arizona)
 Peterson (Florida)
 Peterson (Indiana), im Adams County
 Peterson (Iowa), im Clay County
 Peterson (Kansas), im Finney County
 Peterson (Minnesota), im Fillmore County
 Peterson (North Carolina)
 Peterson (Utah), im Morgan County
 Peterson (Virginia)
 Peterson (West Virginia)
 Peterson Hill (Georgia)
 Peterson Mill (Kalifornien)
 Peterson Township, diverse Verwaltungseinheiten

 Geographischen Objekten:
 Peterson Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Peterson-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Peterson Hills, Hügelgruppe im Ellsworthland, Antarktika
 Peterson-Eisfälle, Gletscherbrüche im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Peterson Island, diverse Inseln
 Peterson Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Peterson Terrace, Hochebene im Viktorialand, Antarktika
 Mount Peterson, diverse Berge in Antarktika

 Siehe auch
 Petersson 
 Petterson, Pettersson